

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Balv“ beginnt.

Balv 



Balve 
 Balve, Josef (1883–1961), deutscher Reichsgerichtsrat
 Balven, Lambert von, deutscher Kleriker und Abt

Balvi 
 Balvín, František (1915–2003), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Balvin, J (* 1985), kolumbianischer Latin-Pop-Sänger

Balvo 
 Balvo, Charles Daniel (* 1951), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat